Владимир Иванович Поветко — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1922 году в селе имени Ленина. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1984 гг. — главный диспетчер, начальник цеха завода «Строммашина», директор механического завода «Коммунар», второй секретарь Андижанского горкома партии, директор Андижанского машиностроительного завода, первый заместитель председателя Андижанского облисполкома.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 8-го, 9-го и 10-го созывов.

Умер в Андижане в 1986 году.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР: Десятый созыв. (Краткие биографические сведения). — Т.: Узбекистан, 1981. — С. 86.
 Поветко 
 Поветко Владимир Иванович: / Первый зам. пред. исполкома Андиж. обл. Совета: 1922—1986: Некролог/, // Правда Востока. — 1986. — 1 июня. — Подписи и Б.Усманходжаев, Рx.Абдуллаева, Т. А. Алимов и др
 Поветко

Директора промышленных предприятий
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Андижанского областного совета
Секретари Андижанского горкома КП Узбекистана